Rufmord bezeichnet:

 das Aufstellen ehrverletzender Behauptungen über eine Person, obwohl bekannt ist, dass sie unwahr sind, siehe Verleumdung
 eine ehrverletzende, als unwahr herausgestellte Tatsachenbehauptung, im Strafgesetzbuch aufgeführt, siehe üble Nachrede
 das gezielte Untergraben des in eine Person oder Sache gesetzten Vertrauens, siehe Diskreditierung
 eine Spielart beim Grasobern, siehe Grasobern #Mord (Rufmord)

Rufmord ist der Titel folgender Filme und Bücher:

 Rufmord (1963), US-amerikanisches Filmdrama von Boris Sagal
 Rufmord – Jenseits der Moral (2000), US-amerikanisch-britisch-deutscher Politthriller von Rod Lurie
 Die drei ???: Rufmord (2001), deutsches Jugendbuch von André Minninger
 Rufmord (2018), deutsches Filmdrama von Viviane Andereggen
 Dennstein & Schwarz – Rufmord, österreichischer Fernsehfilm von Michael Rowitz (2020)

Siehe auch:
 Rufmord und Medienopfer, Sachbuch von Christian Schertz und Thomas Schuler aus dem Jahr 2007